Katz, családnév

Művészet
 Katz, tábori lelkész a Švejk, egy derék katona kalandjai a világháborúban című regényben
 Katz, macska, az amerikai Bátor, a gyáva kutya című rajtfilm-sorozat szereplője